Cette page contient les pages d'homonymie de Salvador et El Salvador.

Toponyme 

 Salvador, la capitale de l'État de Bahia ;
 Salvador das Missões, une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Salvador do Sul, une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;

 Salvador, une station de métro de Santiago ;
 El Salvador, une ville minière au Chili

 El Salvador, une ville de la province de Guantánamo ;

 Salvador, une localité de la province de Lanao du Nord, aux Philippines ;
 El Salvador, une localité de la province du Misamis oriental, aux Philippines ;

 Salvador, une freguesia du district de Santarém ;

 Salvador, un pays d'Amérique centrale.

Cinéma 

 Salvador, film espagnol de 2006 ;
 Salvador, film américain sorti en 1986.

Patronyme 

 Antonio Rodríguez Salvador (né en 1960), poète, narrateur, dramaturge et essayiste cubain ;
 Bryce Salvador (né en 1977), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Carles Salvador (1897-1955), écrivain et grammairien espagnol de langue catalane ;
 Ennio Salvador (né en 1960), coureur cycliste italien ;
 Enrico Salvador (né en 1994), coureur cycliste italien ;
 Gregorio Salvador Caja (1927-2020), linguiste espagnol ;
 Henri Salvador (1917 - 2008), chanteur français ;
 Ileana Salvador (née en 1962), athlète italienne ;
 Jaume Salvador i Pedrol, botaniste espagnol ;
 Joseph Salvador (1796-1873), historien français du judaïsme ;
 Lisandra Salvador (née en 1990), joueuse angolaise de handball ;
 Matilde Salvador (1918-2007), compositrice valencienne ;
 Patrick Salvador (né en 1951), athlète français ;
 Thomas Salvador (né en 1973), réalisateur français.

 Salvador Dali (1904 - 1989), peintre espagnol.

Sport 
 El Salvador, un club de rugby à XV espagnol

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre
Homonymie de toponyme